Aagissat bezeichnet:
 Aagissat (Berggebiet), Berggebiet im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Aagissat (Gebiet), Gebiet im Distrikt Nuuk, Grönland
 Aagissat (Halbinsel), Halbinsel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland